Día del Pionero puede hacer referencia a:

Día del Pionero (Rodesia), festivo celebrado en Rodesia
Día del Pionero (Utah), festivo celebrado en Utah el 24 de julio.